Loibner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Loibner (* 1965), österreichischer Komponist, Elektronik-Musiker und Medienkünstler
 Eduard Loibner (1888–1963), österreichischer Schauspieler
 Matthias Loibner (* 1969), österreichischer Drehleierspieler und Komponist
 Wilhelm Loibner (1909–1971), österreichischer Dirigent